Сан-Себаштиан ( — Святой Себятьян) — название районов (фрегезий) в Португалии, а также станции метро:

 Сан-Себаштиан (Гимарайнш) — муниципалитет Гимарайнш, округ Брага.
 Сан-Себаштиан (Лагуш) — город и район, муниципалитет Лагуш округа Фару.
 Сан-Себаштиан (Лоле) — муниципалитет Лоле, округа Фару.
 Сан-Себаштиан (Понта-Делгада) — муниципалитет Понта-Делгада округа Азорские острова.
 Сан-Себаштиан (Риу-Майор) — муниципалитет Риу-Майор округа Сантарен.
 Сан-Себаштиан (Сетубал) — муниципалитет Сетубал округа Сетубал.

 Сан-Себаштиан (станция метро) — станция метро Лиссабноского метрополитена.

См. также